Алекс Грант (; ) — канадский хоккеист, защитник клуба «Барыс».

Биография 
Начинал играть в канадских клубах   (2004/05),  (2005/06 — 2008/09), «Шавиниган Катарактс» (2008/09). На драфте НХЛ 2007 года был выбран в 4-м раунде под 118-м номером клубом «Питтсбург Пингвинз». Играл в клубах АХЛ «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз» (2010/11 — 2012/13) и ECHL «Уилинг Нэйлерз» (2009/10 — 2010/11). 24 июня 2013 года был обменен «Питтсбург Пингвинз» в «Анахайм Дакс» на Гарри Золнерчика. В ноябре — декабре 2013 года провёл два матча в НХЛ. Выступал в АХЛ за «Норфолк Эдмиралс» (2013/14) и «Бингхэмтон Сенаторз» (2013/14 — 2014/15). 5 марта 2014 года Грант был обменен в «Оттаву Сенаторз» на Андре Петерссона. 2 июля 2015 года в качестве свободного агента подписал однолетний двусторонний контракт с клубом «Аризона Койотис». Играл в АХЛ за «Спрингфилд Фэлконс», в марте — апреле 2016 года провёл 5 матчей в НХЛ. 4 июля 2016 года в качестве свободного агента подписал однолетний двусторонний контракт с клубом «Бостон Брюинз». Весь сезон отыграл в фарм-клубе «Провиденс Брюинз» в AHL. 1 июля 2017 года Грант в качестве свободного агента подписал однолетний двусторонний контракт с клубом «Миннесота Уайлд» и провёл весь сезон в фарм-клубе «Айова Уайлд» в АХЛ.

15 июня 2018 года Грант подписал однолетний контракт с финским клубом КХЛ «Йокерит». 4 ноября за оскорбление арбитра в матче с «Металургом» был дисквалифицирован на 3 матча. В конце сезона 2018/19 продлил контракт на два сезона. После начала вторжения России на Украину клуб вышел из составе КХЛ. 1 июля 2022 года Грант подписал однолетний контракт с петербургским СКА. 

22 ноября перешёл в «Барыс». 8 января 2023 года в гостевом матче с «Адмиралом» (5:1) стал первым защитником в истории КХЛ, оформившим покер. Первую шайбу Грант забросил в равных составах, а остальные три — в большинстве.

Участник Олимпийских игр 2022.

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Велли Уайлдкэтс»
Игроки «Сент-Джон Си Догз»
Игроки «Шавиниган Катарактс»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»‎
Игроки «Уилинг Нэйлерз»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Айова Уайлд»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Барыс»